Ditsch ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ditsch (1829–1918), französisch-deutscher Politiker, Bürgermeister von Finstingen
 Helmut Ditsch (* 1962), österreichischer Bergsteiger und Künstler

Ditsch steht für:

 Brezelbäckerei Ditsch, deutsches Unternehmen

Siehe auch:
 Dietsch
 Dietzsch
 Titsch